Tenisowy turniej WTA ASB Classic 2006 odbył się w dniach 2 - 7 stycznia w nowozelandzkim Auckland na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 145 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej i podwójnej 
 Drabinka eliminacji singla i debla

Linki zewnętrzne

Przypisy 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Nowej Zelandii